Simomactra är ett släkte av musslor. Simomactra ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Simomactra